Lean Niederberger (ur. 8 stycznia 2003) – szwajcarski skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Bannalp-Wolfenschiessen. Medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2020) oraz mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W styczniu 2019 w Planicy zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 73. miejsce. Wystąpił na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży 2020, gdzie zajął 12. miejsce zarówno indywidualnie, jak i w drużynie mieszanej.

12 grudnia 2021 w Kanderstegu zdobył pierwsze punkty FIS Cupu, zajmując 21. pozycję, a 27 grudnia zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zawody w Engelbergu kończąc na 45. lokacie. W styczniu 2022 zdobył pierwsze punkty tego cyklu dzięki zajęciu 25. i 27. miejsca w zawodach w Innsbrucku. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów 2022, gdzie zajął 19. pozycję indywidualnie. Na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2022 zdobył brązowy medal w konkursie drużyn mieszanych. Indywidualnie był 7., a w drużynie męskiej zajął 6. miejsce.

Jest medalistą mistrzostw Szwajcarii – w 2022 zdobył srebrny medal drużynowo oraz brązowy w rywalizacji indywidualnej.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Niederbergera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Niederbergera na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Niederbergera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2003